Lac Little Bear (en ) est le nom de plusieurs lacs californiens :
Le lac Little Bear, dans le comté de Shasta et le parc national volcanique de Lassen.
Le lac Little Bear, dans le comté de Tuolumne et le parc national de Yosemite.